Nestali (televizijska serija, 2019.), hrvatska serija
Nestali (televizijska serija, 2014.), britanska serija (The Missing)
Nestali (televizijska serija, 2017.), britanska serija (Gone)